I liga 1981/1982 – 48. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej.

Uczestnicy

Wyniki

Tabela 

Legenda:

Statystyka sezonu 
 Rozegrano 240 meczów
 Strzelono 533 goli
 Średnia goli na mecz: 2,22
 Zwycięstw gospodarzy: 129
 Remisów: 69
 Zwycięstw gości: 42
 Król strzelców: Grzegorz Kapica – Szombierki Bytom (15 goli)

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie zespoły mistrzowskie.

Linki zewnętrzne 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1981 w piłce nożnej
1982 w piłce nożnej
1981 w polskim sporcie
1982 w polskim sporcie